Вострецо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Вострецов, Алексей Геннадьевич — советский и российский учёный, специалист в области обработки сигналов.
 Вострецов, Сергей Алексеевич (род. 1976) — российский политик, профсоюзный деятель, член Общественной палаты России, депутат Госдумы РФ 7 созыва.
 Вострецов, Сергей Васильевич (род. 1980) — российский диктор, актёр дубляжа и озвучивания.
 Вострецов, Степан Сергеевич (1883—1932) — советский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн.

 Вострецова, Людмила Новомировна — советский и российский искусствовед, музейный работник.

См. также 
 Вострецово